Wilson Roberto Dos Santos, conhecido como Wilson (São Paulo, 8 de abril de 1975) é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro.

Carreira 
Iniciou sua carreira no Paulista, de Jundiaí e passou pelo Bragantino-SP e Atlético-PR. No início de 1999 foi contratado para formar a zaga titular do São Paulo, onde ficou até o final da temporada de 2002.

Em fevereiro de 2003 foi contratado pelo Internacional. O atleta vinha sendo titular da equipe até que em setembro de 2005 sofreu uma lesão muscular que o afastou da equipe. Quando treinava para retornar ao time titular para a última partida do campeonato contra o Coritiba, no dia 4 de dezembro, sofreu nova lesão, desta vez no tendão-de-aquiles. Ficou no Internacional até 2007.

Em 2008 transferiu-se para o Corínthians alagoano. No segundo semestre de 2008 foi contratado pelo Juventude para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, substituindo o zagueiro Dema, que rompeu o tendão patelar do joelho direito e não jogaria mais naquele ano.

Títulos 
Atlético Paranaense
 Campeonato Paranaense: 1998

São Paulo
 Campeonato Paulista: 2000
 Torneio Rio-São Paulo: 2001
 Supercampeonato Paulista: 2002

Internacional
 Campeonato Gaúcho: 2003, 2004

Nascidos em 1975
Naturais da cidade de São Paulo
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas do Sport Club Internacional
Futebolistas do São Paulo Futebol Clube